Close Enough este un serial american de sitcom animat pentru adulți creat de J. G. Quintel. Plănuit la început să fie difuzat pe canalul TBS în 2017, serialul a avut de a face cu numeroase amânări și obstacole până când și-a dat eventual premiera la HBO Max pe 9 iulie 2020. Cu anunțul blocului de programe Front Row pe TBS și TNT, serialul a avut premiera pe fostul canal pe 25 octombrie 2021.

Serialul a primit recenzii pozitive, fiind comparat favorabil de critici cu serialul anterior al lui Quintel, Un show obișnuit. În iulie 2022, HBO Max a anulat serialul după trei sezoane.

Premiza
Serialul se concentrează pe un cuplu milenial cu vârsta în jur de 30 de ani alături de fiica lor de cinci ani și prietenii lor divorțați locuind cu ei într-un duplex în Los Angeles.

Distribuția și personajele
 J. G. Quintel – Joshua "Josh" Singleton
 Gabrielle Walsh – Emily Ramirez
 Kimiko Glenn – Bridgette Yoshida
 Jason Mantzoukas – Alex Dorpenberger
 Jessica DiCicco – Candice Singleton-Ramirez
 James Adomian – Randall "Randy" Watson
 Danielle Brooks – Pearle Watson

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2017
Seriale de animație
Cartoon Network
Desene animate